Константин V:
 Константин V Копроним (718—775) — византийский император (741—775).
 Константин V (1833—1914) — патриарх Константинопольский (1897—1901)
 Константин (V) Раковицэ (ум. 1764) — господарь Молдавского княжества (1749—1753 и 1756—1757); он же — Константин IV Валашский
 Константин V Хангерли — господарь Валашского княжества (1797—1799)

См. также 
 Костандин V
 Константин I (значения)
 Константин II (значения)
 Константин III (значения)
 Константин IV (значения)
 Константин VI